Cannings est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1981), joueur néo-zélandais de rugby

 (né en 1981), joueur néo-zélandais de rugby

Toponyme

, site archéologique du Wiltshire
, village du Wiltshire

Voir aussi
, compagnie de Trinité-et-Tobago

Homonymie de patronyme